Вињедос Риос има више значења:

 Вињедос Риос, Вињедос ел Панал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Вињедос Риос, Гранха Чиспиритос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику